HMS „Aigle” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Royal Navy:
 HMS „Aigle” – ex-francuska 38-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) „Aigle” z lat 80. XVIII wieku, zdobyta w 1782 roku
 HMS „Aigle” – 36-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) z początku XIX wieku

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów